De wereldkampioenschappen gewichtheffen 2011 werden van 5 tot en met 13 november 2011 gehouden in Parijs, Frankrijk.

Medailles

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe link 
  Officiële website

Wereldkampioenschappen gewichtheffen
Gewichtheffen
Sport in 2011
Sportevenement in Parijs